S-66 — два миноносца Германского флота.

 S-66 малый миноносец 1893 года постройки, перестроенный впоследствии в тральщик Т-66;
 S-66 большой миноносец типа S-53.